

Grammaire 
 Passé simple (grammaire) – article général, internationalisé
 Passé simple en français

Média 
 Passé Simple (émission de télévision)
Passé Simple (revue)

Musique 
 Passé simple, album de Michel Polnareff (2004)